Toto je seznam sedmých zápasů v play off české hokejové extraligy .

 
Ligy ledního hokeje v Česku